Lund Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lund Township (Minnesota)
 Lund Township (North Dakota)